Zorka steht für:
 Zorka, Gattung von Blattzikaden, Tribus Typhlocybini, Unterfamilie Typhlocybinae
 Zorka (Rajon Buda-Kaschaljowa), Ort im Rajon Buda-Kaschaljowa, Homelskaja Woblasz, Weißrussland
 Zorka (Rajon Assipowitschy), Ort im Rajon Assipowitschy, Mahiljouskaja Woblasz, Weißrussland
 Zorka (Rajon Bjalynitschy), Ort im Rajon Bjalynitschy, Mahiljouskaja Woblasz, Weißrussland
 Zorka (Rajon Tscherwen), Ort im Rajon Tscherwen, Minskaja Woblasz, Weißrussland
 Zorka (Rajon Usda), Ort im Rajon Usda, Minskaja Woblasz, Weißrussland
 Zorka (Subotica), Stadtbezirk von Subotica, Serbien
 Zorka (Vorname), Namensträgerinnen siehe dort